Pucciniastrum är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Pucciniastrum i familjen Pucciniastraceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pucciniastraceae, ordningen rostsvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Pucciniastrum